El término Cipreses puede hacer referencia a:

 Conjunto de cupressus;
 Cipreses (Costa Rica), el cuarto distrito del cantón de Oreamuno (Costa Rica);
 Cipreses (Dvořák) (B.11, 1865), ciclo de dieciocho canciones del compositor Antonín Dvořák;
 Cipreses (Dvořák; versión para cuarteto de cuerdas) (B.152, 1887), conjunto de doce de las dieciocho canciones de la obra anterior del compositor Antonín Dvořák, arregladas para cuarteto de cuerda.